Neverne bebe V - Iza oblaka je album grupe Neverne Bebe.

Spisak pesama
Da ima nas
Ko zna...
Boje duge
Ikona
Bela kola
Moja dunjo mirisna
Luda
Hajdemo svi
Oktobarfest
Sve naše godine
Pogledaj u sunce
Iza oblaka...

Spoljašnje veze 
Diskografija grupe Neverne Bebe

Албуми 2007.
Албуми групе Неверне бебе
Албуми издати за ПГП РТС
Албуми које је продуцирао Ивица Влатковић